Rich Girl (Gwen Stefani), een single uit 2004 van de Amerikaanse zangeres Gwen Stefani, met een gastoptreden van de Amerikaanse rapster Eve
 Rich Girl (Hall & Oates), een single uit 1977 van het Amerikaanse duo Hall & Oates
 Rich Girl (Louchie Lou & Michie One), een single uit 1993 van het Engelse duo Louchie Lou & Michie One
 Rich Girl (film), een Amerikaanse film uit 1991 van regisseur Joel Bender
 RichGirl, een Amerikaanse R&B-groep, actief in de jaren 2007-2011